Le Paquebot des sables est un roman de Jacques Hiron ; 
 Le Paquebot des sables (scénario : Jacques Hiron, dessins : Jean-Michel Arroyo) est une série de bande dessinée adaptée du roman.